Biatlonová štafeta žen na 4 × 6 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 22. února 2018. Zlato z minulých her obhajovaly ukrajinské závodnice.

První místo obsadilo Bělorusko, díky čemuž se finišující Darja Domračevová stala první biatlonistkou, která získala čtyři zlaté olympijské medaile. Druhou pozici vybojovalo Švédsko, které v posledním kole předjelo Francii.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodu 
V první části štafet padal sníh, který zejména vpředu jedoucí závodnice zpomaloval. Větším problémem se však ukázal měnící se vítr, kterým byly ovlivněny zejména střelby vstoje. Za český tým rozbíhala štafetu Eva Puskarčíková. Vleže udělala jednu chybu a vstoje dvě. Zpočátku běžela pomaleji, ale v posledním kole zrychlila a předávala na 6. místě se ztrátou 32 sekund. Jessica Jislová zasáhla vleže všechny terče a posunula českou štafetu na pátou pozici, ale vstoje chybovala pětkrát, jela dvě trestná kola a klesla na 14. místo se ztrátou téměř dvou minut. Markéta Davidová na třetím úseku střílela stejně jako Jisslová: vleže čistě a vstoje s pěti chybami a dvěma trestnými koly. Ze střelnice pak vyjížděla jako předposlední a i když ve svém závěrečném kole přidala, předávala Veronice Vítkové jako patnáctá. Ta udělala celkově dvě chyby, ale rozestupy mezi štafetami už byly tak velké, že předjela jen Spojené státy, Kazachstán a Finsko a dojela na 12. místě.

Závod byl plný překvapivých zvratů. V čele se nejdříve držela Italka Lisa Vittozziová. Dorothea Wiererová pak musela po střelbě vleže na dvě trestná kola a klesla na 13. pozici, ale soupeřky jedoucí před ní při položce vstoje dlouho odkládaly rány a vinou silného větru chybovaly. Toho Wiererová střílející v už lepších podmínkách využila a čistou střelbou se dostala opět do čela. Italky nakonec vinou dalších trestných kol skončily na 9. místě. V čele se střídaly další závodnice: část druhého úseku vedla Slovenka Anastasia Kuzminová, ale i ta musela po střelbě vstoje na trestné kolo. Přesto slovenská štafeta díky dobré střelbě dalších závodnic dojela na 5. místě. Zásluhou dobrého běhu Kaisy Mäkäräinenové vedly při druhé předávce i Finky, ale především vinou trestných kol Mari Laukkanenové dokončily až na 15. místě. Při třetím úseku se do čela dostalo i Běloruskou zásluhou málo známé Dinary Alimbekavové. Ta sice první pozici neudržela, ale když převzala štafetu Darja Domračevová, brzy se na ní vrátila a přes tři chyby při položce vstoje ji udržela až do cíle. Stala se tak první biatlonistkou, která získala čtyři zlaté olympijské medaile. Za vedoucí Bělorusky se při poslední předávce dostala Francie: Anaïs Bescondová se dlouho za Domračevovou držela, ale v posledním kole se před ní dostala Švédka Hanna Öbergová, která se díky čisté střelbě zlepšila z osmého místa na druhé. O náročnosti povětrnostních podmínek svědčilo i to, že jen čtyři týmy nemusely na trestné kolo. Z favoritek neuspěly Němky, které jely tři trestná kola a většinu závodu se udržovaly v druhé polovině startovního pole, a které až Laura Dahlmeierová dobrou střelbou posunula na konečné osmé místo.

Výsledky

Jednotlivé úseky

Úsek 1 (6 km)

Úsek 2 (6 km)

Úsek 3 (6 km)

Úsek 4 (6 km)

Legenda:
Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol a nad počtem kol je uveden počet nabíjení

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018